Кубок наслідного принца Катару 2012 — 18-й розіграш турніру. Матчі відбулися з 21 по 26 квітня 2012 року між чотирма найсильнішими командами Катару сезону 2011—12. Титул переможця змагання виборов клуб Ар-Райян, котрий з рахунком 5:4 у серії післяматчевих пенальті після основного та додаткового часу з рахунком 1:1 переміг у фіналі Ас-Садд.

Формат 
У турнірі взяли чотири найуспішніші команди Чемпіонату Катару 2011-12.

 Чемпіон — «Лехвія»
 Віце-чемпіон — «Аль-Джаїш»
 Бронзовий призер — «Ар-Райян»
 4 місце — «Ас-Садд»

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Кубок наслідного принца Катару на soccerway
 Кубок наслідного принца Катару на footballdatabase
 Кубок наслідного принца Катару на goalzz
 Кубок наслідного принца Катару на futbol24

2012
Катар
Квітень 2012
2012 у катарському спорті